Hari kan syfta på:

 Hari Mata Hari – ett musikband från Sarajevo i Bosnien och Hercegovina

Personer
 Mata Hari (1876–1917), en nederländsk exotisk dansare och kurtisan som dömdes för att ha agerat spion för Tyskland
 Hari Kunzru (1969–), en brittisk journalist och författare

Geografi
 Hari Rud – en flod i centrala Afghanistan och Turkmenistan